Miejscowości w Rosji:
 Wachromiejewo – wieś w obwodzie astrachańskim w rejonie ikrianinskim 
 Wachromiejewo – wieś w obwodzie moskiewskim w okręgu miejskim Domodiedowo 
 Wachromiejewo – wieś w obwodzie nowogrodzki w rejonie poddorskim
 Wachromiejewo – wieś w obwodzie pskowskim w rejonie ostrowskim
 Wachromiejewo – wieś w obwodzie twerskim w rejonie kaszynskim
 Wachromiejewo – wieś w obwodzie twerskim w rejonie konakowskim
 Wachromiejewo – wieś w obwodzie włodzimierskim w rejonie kamieszkowskim